

509001–509100 

|-bgcolor=#fefefe
| 509001 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 509002 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 509003 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 509004 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 509005 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 509006 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 509007 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 509008 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 509009 || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 509010 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 509011 || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 509012 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 509013 || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 509014 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 509015 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 509016 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 509017 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#FA8072
| 509018 || || 1 de juliol de 2005 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 509019 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 509020 || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 509021 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 509022 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 509023 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#FA8072
| 509024 || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#FA8072
| 509025 || || 7 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 509026 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 509027 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 509028 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 509029 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 509030 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 509031 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 509032 || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 509033 || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 509034 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 509035 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 509036 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 509037 || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 509038 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 509039 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 509040 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 509041 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 509042 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 509043 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 509044 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 509045 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 509046 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 509047 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 509048 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 509049 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 509050 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 509051 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 509052 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 509053 || || 25 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 509054 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 509055 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 509056 || || 1 d'octubre de 2005 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 509057 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 509058 || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 509059 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 509060 || || 5 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 509061 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 509062 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 509063 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 509064 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 509065 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 509066 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 509067 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 509068 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 509069 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 509070 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 509071 || || 6 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 509072 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#FFC2E0
| 509073 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 509074 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 509075 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 509076 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 509077 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 509078 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 509079 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 509080 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 509081 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 509082 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 509083 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 509084 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 509085 || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 509086 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 509087 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 509088 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 509089 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 509090 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 509091 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 509092 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 509093 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 509094 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 509095 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 509096 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 509097 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 509098 || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 509099 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 509100 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

509101–509200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 509101 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#FFC2E0
| 509102 || || 12 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 509103 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 509104 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 509105 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 509106 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 509107 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 509108 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 509109 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 509110 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 509111 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 509112 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 509113 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 509114 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 509115 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 509116 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 509117 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 509118 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 509119 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 509120 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 509121 || || 9 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 509122 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 509123 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 509124 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 509125 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 509126 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 509127 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 509128 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 509129 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 509130 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 509131 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 509132 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 509133 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 509134 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 509135 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 509136 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 509137 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 509138 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 509139 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#C2FFFF
| 509140 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 509141 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 509142 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 509143 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#C2FFFF
| 509144 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 509145 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 509146 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 509147 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 509148 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 509149 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 509150 || || 31 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 509151 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 509152 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 509153 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 509154 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 509155 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 509156 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 509157 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 509158 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 509159 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 509160 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 509161 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 509162 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 509163 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 509164 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 509165 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 509166 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 509167 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 509168 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 509169 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 509170 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 509171 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 509172 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 509173 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 509174 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 509175 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 509176 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 509177 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 509178 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 509179 || || 26 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 509180 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 509181 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 509182 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 509183 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 509184 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 509185 || || 21 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 509186 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 509187 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 509188 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 509189 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 509190 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#FFC2E0
| 509191 || || 21 de juliol de 2006 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=192 bgcolor=#FFC2E0
| 509192 || || 24 de juliol de 2006 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=193 bgcolor=#FA8072
| 509193 || || 21 de juliol de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 509194 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#FA8072
| 509195 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 509196 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 509197 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 509198 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 509199 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 509200 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

509201–509300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 509201 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 509202 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 509203 || || 15 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 509204 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 509205 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 509206 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 509207 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 509208 || || 19 de setembre de 2006 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 509209 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 509210 || || 21 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 509211 || || 25 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 509212 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 509213 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 509214 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 509215 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 509216 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 509217 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 509218 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 509219 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 509220 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 509221 || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 509222 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 509223 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 509224 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 509225 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 509226 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 509227 || || 16 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 509228 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 509229 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 509230 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 509231 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 509232 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 509233 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 509234 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 509235 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 509236 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 509237 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 509238 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 509239 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 509240 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 509241 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 509242 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 509243 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 509244 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 509245 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 509246 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 509247 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 509248 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 509249 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 509250 || || 19 de setembre de 2006 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 509251 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 509252 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 509253 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 509254 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 509255 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 509256 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 509257 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 509258 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 509259 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 509260 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 509261 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 509262 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 509263 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 509264 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 509265 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 509266 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 509267 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 509268 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 509269 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 509270 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 509271 || || 21 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 509272 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 509273 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 509274 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 509275 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 509276 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 509277 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 509278 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 509279 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#FA8072
| 509280 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 509281 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 509282 || || 14 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 509283 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 509284 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 509285 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 509286 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 509287 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 509288 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 509289 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 509290 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 509291 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 509292 || || 30 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 509293 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 509294 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 509295 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 509296 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 509297 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 509298 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 509299 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 509300 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

509301–509400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 509301 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 509302 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 509303 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 509304 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 509305 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 509306 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 509307 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 509308 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 509309 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 509310 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 509311 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 509312 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 509313 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 509314 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 509315 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 509316 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 509317 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 509318 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 509319 || || 29 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 509320 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 509321 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 509322 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 509323 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 509324 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 509325 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 509326 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 509327 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 509328 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 509329 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 509330 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 509331 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 509332 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 509333 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 509334 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 509335 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 509336 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 509337 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 509338 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 509339 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 509340 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 509341 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 509342 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 509343 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 509344 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 509345 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 509346 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 509347 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 509348 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 509349 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 509350 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 509351 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#FFC2E0
| 509352 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || ATE ||  —
|-id=353 bgcolor=#FFC2E0
| 509353 || || 10 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 509354 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 509355 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 509356 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 509357 || || 13 de gener de 2007 || Vallemare Borbona || V. S. Casulli ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 509358 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 509359 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 509360 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 509361 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 509362 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 509363 || || 23 de gener de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 509364 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 509365 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 509366 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 509367 || || 24 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 509368 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 509369 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 509370 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 509371 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 509372 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 509373 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 509374 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 509375 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 509376 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 509377 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 509378 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 509379 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 509380 || || 19 de gener de 2007 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 509381 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 509382 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 509383 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 509384 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 509385 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 509386 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 509387 || || 7 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 509388 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 509389 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 509390 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 509391 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 509392 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 509393 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 509394 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 509395 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 509396 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 509397 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 509398 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 509399 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 509400 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

509401–509500 

|-bgcolor=#fefefe
| 509401 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 509402 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 509403 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 509404 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 509405 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 509406 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 509407 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 509408 || || 23 de febrer de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#C2FFFF
| 509409 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 509410 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 509411 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 509412 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 509413 || || 9 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 509414 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 509415 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 509416 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 509417 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 509418 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 509419 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 509420 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 509421 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 509422 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 509423 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 509424 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 509425 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 509426 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 509427 || || 11 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 509428 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 509429 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 509430 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 509431 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 509432 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 509433 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 509434 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 509435 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 509436 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 509437 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 509438 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 509439 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 509440 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 509441 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 509442 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 509443 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 509444 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 509445 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 509446 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 509447 || || 16 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 509448 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 509449 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 509450 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 509451 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 509452 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 509453 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 509454 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 509455 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#FFC2E0
| 509456 || || 7 de juny de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 509457 || || 15 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 509458 || || 13 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 509459 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 509460 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 509461 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 509462 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 509463 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 509464 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 509465 || || 2 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 509466 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 509467 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 509468 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 509469 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 509470 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 509471 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 509472 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 509473 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 509474 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 509475 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 509476 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 509477 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 509478 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 509479 || || 7 d'octubre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 509480 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 509481 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 509482 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 509483 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 509484 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 509485 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 509486 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 509487 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 509488 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 509489 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 509490 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 509491 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 509492 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 509493 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 509494 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 509495 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 509496 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 509497 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 509498 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 509499 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 509500 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

509501–509600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 509501 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 509502 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 509503 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 509504 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#FFC2E0
| 509505 || || 5 de novembre de 2007 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 509506 || || 5 de novembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 509507 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 509508 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 509509 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 509510 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 509511 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 509512 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 509513 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 509514 || || 5 de novembre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 509515 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 509516 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 509517 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 509518 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 509519 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#FFC2E0
| 509520 || || 16 de novembre de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 509521 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 509522 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#FFC2E0
| 509523 || || 4 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 509524 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 509525 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 509526 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 509527 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 509528 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#FA8072
| 509529 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 509530 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 509531 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 509532 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 509533 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 509534 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 509535 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 509536 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 509537 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 509538 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 509539 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 509540 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 509541 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 509542 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 509543 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 509544 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 509545 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 509546 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 509547 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 509548 || || 12 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 509549 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 509550 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 509551 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 509552 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 509553 || || 10 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 509554 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 509555 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 509556 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 509557 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 509558 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 509559 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 509560 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 509561 || || 3 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 509562 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#FA8072
| 509563 || || 7 de febrer de 2008 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 509564 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 509565 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 509566 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 509567 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 509568 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#FFC2E0
| 509569 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 509570 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 509571 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 509572 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 509573 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 509574 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 509575 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 509576 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 509577 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 509578 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 509579 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 509580 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 509581 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 509582 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 509583 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 509584 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 509585 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 509586 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 509587 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 509588 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 509589 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 509590 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 509591 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 509592 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 509593 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#FA8072
| 509594 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 509595 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 509596 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 509597 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 509598 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 509599 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 509600 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

509601–509700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 509601 || || 3 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 509602 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 509603 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 509604 || || 21 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 509605 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 509606 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 509607 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#FA8072
| 509608 || || 2 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 509609 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 509610 || || 29 de febrer de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 509611 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 509612 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 509613 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 509614 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 509615 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 509616 || || 1 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 509617 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 509618 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 509619 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 509620 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 509621 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 509622 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 509623 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 509624 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 509625 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 509626 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 509627 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 509628 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 509629 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#FA8072
| 509630 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 509631 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 509632 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 509633 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#C2FFFF
| 509634 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 509635 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 509636 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 509637 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 509638 || || 30 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 509639 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 509640 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 509641 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 509642 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 509643 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 509644 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 509645 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 509646 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 509647 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 509648 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 509649 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 509650 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 509651 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 509652 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 509653 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 509654 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 509655 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 509656 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 509657 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 509658 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 509659 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 509660 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 509661 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 509662 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 509663 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 509664 || || 25 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 509665 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 509666 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 509667 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 509668 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 509669 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 509670 || || 16 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 509671 || || 12 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 509672 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 509673 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 509674 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 509675 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 509676 || || 1 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#FA8072
| 509677 || || 1 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 509678 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 509679 || || 5 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 509680 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 509681 || || 28 de juliol de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 509682 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 509683 || || 5 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 509684 || || 12 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 509685 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 509686 || || 31 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 509687 || || 28 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 509688 || || 25 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 509689 || || 23 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 509690 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 509691 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 509692 || || 5 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 509693 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 509694 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 509695 || || 9 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 509696 || || 8 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#C2FFFF
| 509697 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 509698 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 509699 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 509700 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

509701–509800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 509701 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 509702 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 509703 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 509704 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 509705 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 509706 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 509707 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 509708 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 509709 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 509710 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 509711 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 509712 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 509713 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 509714 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 509715 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 509716 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 509717 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 509718 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 509719 || || 23 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 509720 || || 24 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 509721 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 509722 || || 5 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 509723 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 509724 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 509725 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 509726 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 509727 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 509728 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 509729 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 509730 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 509731 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 509732 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 509733 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 509734 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 509735 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 509736 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 509737 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 509738 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 509739 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 509740 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 509741 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 509742 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 509743 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 509744 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 509745 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 509746 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 509747 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 509748 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 509749 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 509750 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 509751 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 509752 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 509753 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 509754 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 509755 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 509756 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 509757 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 509758 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 509759 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 509760 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 509761 || || 19 d'octubre de 2008 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 509762 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 509763 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 509764 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 509765 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 509766 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 509767 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 509768 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 509769 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 509770 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 509771 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 509772 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 509773 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 509774 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 509775 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 509776 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 509777 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 509778 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 509779 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 509780 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 509781 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 509782 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 509783 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 509784 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 509785 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 509786 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 509787 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 509788 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 509789 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 509790 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 509791 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 509792 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 509793 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 509794 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 509795 || || 23 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 509796 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 509797 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 509798 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 509799 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 509800 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

509801–509900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 509801 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 509802 || || 25 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 509803 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 509804 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 509805 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#FA8072
| 509806 || || 2 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 509807 || || 2 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 509808 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 509809 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 509810 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 509811 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 509812 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 509813 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 509814 || || 3 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 509815 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 509816 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 509817 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 509818 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 509819 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 509820 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#FFC2E0
| 509821 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 509822 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 509823 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 509824 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 509825 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 509826 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 509827 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 509828 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 509829 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 509830 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 509831 || || 4 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 509832 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 509833 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 509834 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 509835 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 509836 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 509837 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 509838 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 509839 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 509840 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 509841 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 509842 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 509843 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 509844 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 509845 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 509846 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 509847 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 509848 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 509849 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 509850 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 509851 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 509852 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 509853 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 509854 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 509855 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 509856 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 509857 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 509858 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 509859 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 509860 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 509861 || || 19 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 509862 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 509863 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 509864 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 509865 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 509866 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 509867 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 509868 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 509869 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 509870 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#FA8072
| 509871 || || 23 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 509872 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 509873 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 509874 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 509875 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 509876 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 509877 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 509878 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 509879 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 509880 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 509881 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 509882 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 509883 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 509884 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 509885 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 509886 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 509887 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 509888 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 509889 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 509890 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 509891 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 509892 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 509893 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 509894 || || 24 de gener de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#FA8072
| 509895 || || 29 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 509896 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 509897 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 509898 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 509899 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 509900 || || 14 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

509901–510000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 509901 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 509902 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 509903 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 509904 || || 23 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 509905 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 509906 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 509907 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 509908 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 509909 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 509910 || || 18 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 509911 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 509912 || || 16 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 509913 || || 19 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 509914 || || 16 de març de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 509915 || || 18 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 509916 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 509917 || || 16 d'abril de 2009 || Kitami || K. Endate ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 509918 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 509919 || || 18 d'abril de 2009 || Piszkéstető || K. Sárneczky ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 509920 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 509921 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 509922 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 509923 || || 27 d'abril de 2009 || Tzec Maun || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 509924 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#C2FFFF
| 509925 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 509926 || || 15 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#FA8072
| 509927 || || 6 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 509928 || || 20 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 509929 || || 27 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 509930 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 509931 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 509932 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 509933 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 509934 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#FFC2E0
| 509935 || || 20 d'agost de 2009 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 509936 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 509937 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 509938 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 509939 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 509940 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 509941 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 509942 || || 28 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 509943 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 509944 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 509945 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 509946 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 509947 || || 13 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 509948 || || 29 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 509949 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 509950 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 509951 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 509952 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 509953 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 509954 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 509955 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 509956 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 509957 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 509958 || || 27 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 509959 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 509960 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 509961 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 509962 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 509963 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 509964 || || 29 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 509965 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 509966 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 509967 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 509968 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 509969 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 509970 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 509971 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 509972 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 509973 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 509974 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 509975 || || 15 d'octubre de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 509976 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 509977 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 509978 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 509979 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 509980 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#FA8072
| 509981 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 509982 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 509983 || || 23 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 509984 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#FA8072
| 509985 || || 22 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 509986 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 509987 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 509988 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 509989 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 509990 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 509991 || || 26 d'octubre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 509992 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 509993 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#FA8072
| 509994 || || 12 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 509995 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 509996 || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 509997 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 509998 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 509999 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 510000 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (505001)-(510000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)